Пловдивското дерби е названието, под което са известни мачовете между водещите отбори в Пловдив. То е сред най-оспорваните в българския футбол.

През различните времеви периоди дерби мачовете са били между пловдивските отбори Ботев и Левски, Спортклуб и Левски, Ботев и Спортклуб. Спартак и Локомотив са наследници съответно на Левски и Спортклуб.

До 1967 г. за Пловдивско дерби са се считали мачовете между Ботев и Спартак. След 1967 г., след насилственото обединение на Ботев и Спартак, дербито на Пловдив стават мачовете между  Ботев и Локомотив.

Пловдивско дерби „Ботев“ – „Спартак“

„А“ футболна група

Купа на България

Пловдивско дерби „Ботев“ – „Локомотив“ 

Първата среща на ниво „А“ Група се провежда на 1 април 1951 г., когато Локомотив печели с 3:0.

Най-изразителният резултат в историята е постигнат на 28 ноември 2020 г., когато Локомотив побеждава с 6:0. За Ботев най-големите победи са на два пъти по 5:0 през сезони 1988/89 и 1995/96.

С най-много мачове за Ботев са Динко Дерменджиев и Виден Апостолов с по 28, а за Локомотив – Георги Василев с 27. 

Най-много голове в дербито са отбелязали Георги Василев и Динко Дерменджиев - съответно 13 и 11.

„А“ футболна група 

 * Ботев е изваден от групата на 24 февруари 2010 г. и до края на сезона на съперниците му са присъждани служебни победи
 ** Поради наказание на Ботев, мачът е изигран на ст. „Васил Левски“ в София.
 *** В 40-ата мин. мачът е прекратен при резултат 0:0, заради масови безредици от страна на публиката на „Локомотив“ Пд. Присъден е служебен резултат 0:3.
 **** Поради изграждане на осветление на терена на Ботев, мачът е изигран на ст. „Лазур“ в Бургас.

 Информацията в таблицата е за играни мачове.На 22 април 2010 г. мач Локомотив – Ботев не се е играл.

Купа на България

Източници и бележки 

Основани в България през 1951 година
Футболни дербита в България
Футбол в Пловдив